Il doppio del Brasil Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Katrina Adams e Cheryl Jones erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Bettina Fulco e Mercedes Paz hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Carin Bakkum e Simone Schilder.

Teste di serie
 Bettina Fulco /  Mercedes Paz (campionesse)
 Carin Bakkum /  Simone Schilder (finale)
 Adriana Villagrán /  Emilse Rapponi-Longo (primo turno)
 Gisele Miro /  Gabriela Mosca (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Brasil Open 1988